Азо́вська флоти́лія — багатозначний термін для флоту, який діяв на Азовському морі.

 Азовська флотилія — флот Московського царства, створюваний з кінця 1695 року до 1711 року під керівництвом Петра I.
 Азовська флотилія — флотилія під командуванням віце-адмірала Федора Клокачова.
 Азовська флотилія (білогвардійська)
 Азовська флотилія — російський, а потім радянський військово-морський флот на Азовському морі.

Див. також 
 Азовська військово-морська база (Україна)